Шотландская национальная освободительная армия (), сокращённо ШНОА (SNLA), известная также как Тартановые террористы () — шотландская паравоенная организация, выступавшая за выход Шотландии из Великобритании. Деятельность ШНОА была запрещена Правительством Великобритании. Предполагается, что солдат Британской армии Адам Басби, уроженец Пейсли (Ренфрюшир), основал эту организацию в 1979 году после шотландского референдума 1979 года об образовании парламента, результаты которого не были признаны.

В настоящее время популярна теория о том, что ШНОА являлась организацией, действовавшей под фальшивым флагом с целью очернения репутации сторонников шотландской независимости. Причиной тому является факт о засекречивании сроком на 50 лет ряда документов, собранных британским правительством о деятельности Шотландской национальной партии.

Деятельность 
В 1983 году в адрес принцессы Дианы и премьер-министра Маргарет Тэтчер неизвестные отправили посылки с бомбами. Взрывное устройство, отправленное в посылке для Тэтчер, было работоспособным, однако премьер-министра спасли две вещи: во-первых, посылку вскрыл депутат Парламента Роберт Кей, а во-вторых, взрыва не случилось. В 1983 году Басби сбежал в Дублин, спасаясь от правосудия, однако в 1997 году был осуждён британским судом.

В 1993 году Эндрю Макинтош был приговорён к 12 годам тюрьмы за попытку заговора с целью свержения действовавшего шотландского руководства и образования сепаратистского правительства. Высокий суд Абердина заключил, что Макинтош подготовил план с целью посеять панику и подорвать доверие к британцам, по которому собирался установить бомбы в главных офисах нефтедобывающих компаний и отправить заминированные посылки прямо в  в Эдинбурге. В 1999 году он был условно-досрочно освобождён, однако в 2004 году был арестован за незаконное хранение огнестрельного оружия и умер в тюрьме.

В 2002 году Черри Блэр стала объектом для атаки ШНОА: ей по почте прислали анонимную посылку, содержавшую сосуд с надписью «Масло для массажа», хотя там хранилась кислота.  Очередная волна отправки посылок с бомбами прокатилась по стране, а массовая проверка началась после анонимного звонка в Скотланд-Ярд. Профессор Пол Уилкинсон признал: «ШНОА время от времени напоминает о себе». В 2006 году появилась информация, что причастный в прошлом к диверсиям Басби может быть экстрадирован в США по обвинению в терроризме, поскольку рассылал электронные сообщения с предложениями о разрушении системы водоснабжения в США.

В феврале 2007 года произошло , когда поезд компании Virgin Trains по пути из Лондона в Глазго сошёл с рельс. До заключения технической комиссии, которая обнаружила неисправности в конструкции поезда, в адрес шотландских сепаратистов звучали обвинения, даже несмотря на то, что предварительное расследование исключило вероятность саботажа.

В январе 2008 года Уэйн Кук и Стивен Робинсон были арестованы в Манчестере: им выдвинули обвинения в продаже бутылок из-под водки с едкой содой и планировании массового отравления населения. Полиция считала, что они собирались разрушить систему водоснабжения в стране, как аналогично обвиняли Басби в 2006 году, и рассылали письма с угрозами, подписанные ШНОА. Оба получили по шесть лет тюрьмы. Сын Адама Басби, Адам Басби-младший, в июне 2009 года также попал в тюрьму на шесть лет за попытку отправить шесть посылок с опасным содержанием в адрес высокопоставленных лиц, в том числе первого министра Алекса Сэлмонда, депутата Шотландского парламента от Либеральных демократов Майка Рамблза и членов Городского совета Глазго. В посылках были ружейные патроны и записки с угрозами. Полиция связала действия Басби с ШНОА, отследив все его действия через его же мобильный телефон. Басби-старший в июне 2010 года был признан виновным в терроризме и попытке пронести бомбы на несколько трансатлантических рейсов, за что через месяц был приговорён ирландским судом к 4 годам тюрьмы.

Связанные организации 
Шотландская партия свободы () считается политическим крылом Шотландской национальной освободительной армии. В 1995 году бывшие члены армии образовали партию вместе с обществом Джона Маклина (). Партия выступает за прекращение иммиграции англоязычных в Шотландию и признание шотландского гэльского языка государственным в стране.

См. также 
 Ирландская республиканская армия
 Ирландская национальная освободительная армия
 Шотландская национальная партия

Примечания

Ссылки 
 The Story of the SNLA 
 The Story of the SNLA paperback  
 Vodka poisoned in 'Terror Plot' 
 Attacks attributed to the SNLA on the START database 

Движение за независимость Шотландии
Терроризм в Великобритании
Военизированные организации
Националистические организации
Сепаратизм в Великобритании